Тиму́р Алиаска́рович Халмура́тов (род. 29 апреля 1986, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — узбекско-казахстанский футболист, полузащитник.

Карьера 
Воспитанник ташкентского футбола. Первые тренеры — В.К. Абрамов, М.В. Кабаев.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана по футболу 2009
 Победитель Первой лиги Казахстана (2011)

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте weltfussball.de 
 

Футболисты Узбекистана
Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Трактор» Ташкент
Игроки ФК «Железнодорожник» Алма-Ата
Игроки ФК «Мегаспорт»
Игроки ФК «Жетысу-Сункар»
Игроки ФК «Акжайык»
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Женис»